Кли́нтон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Клинтон, Бёрк (1961) — американский самбист и дзюдоист.
 Клинтон, Билл (род. 1946) — 42-й президент США.
 
 Клинтон, Гордон (1912—1988) — британский певец (баритон).
 Клинтон, Девитт (1769—1828) — сенатор США от штата Нью-Йорк, 47-й, 49-й и 51-й мэр Нью-Йорка, 6-й и 8-й губернатор штата Нью-Йорк, племянник Джорджа Клинтона.
 Клинтон, Динара Анверовна (род. 1989) — украинская пианистка, лауреат международных конкурсов.
 
 Клинтон, Мэри (род. 1960) — новозеландская хоккеистка на траве.
 Клинтон, Уильям Генри (1769—1846) — британский военный и государственный деятель, генерал, сын Г. Клинтона.
 Клинтон, Хиллари (род. 1947) — американский политик, сенатор США, Госсекретарь США, жена Билла Клинтона.
 Клинтон, Челси Виктория (род. 1980) — дочь экс-президента США Билла Клинтона и Хиллари Клинтон.

Топонимы 
 Клинтон — город, расположенный в округе Ван-Бьюрен (штат Арканзас, США).
 Клинтон — город в округе Биг-Стон, штат Миннесота, США.
 Клинтон — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Клинтон — тауншип в округе Рок, Миннесота, США.

Составные названия 
 Касл-Клинтон — форт в Бэттери-парке на южной оконечности Манхэттена.
 
 Клинтон-Колден — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.
 Клинтон-роуд — дорога в Уэст-Милфорде, штат Нью-Джерси, США.
 Клинтон-Фолс — тауншип в округе Стил, Миннесота, США.

См. также 
 Пелэм-Клинтон
 Доктрина Клинтона